Хендрик Хессел (Хенк) ван дер Верфф (, род. 1946) — нидерландский и американский ботаник, специалист по таксономии семейства Лавровые.

Биография 
Хенк ван дер Верфф родился в 1946 году в Нидерландах. Учился в Утрехтском университете, где в 1978 году получил степень доктора философии за работу, посвящённую флоре Галапагосских островов. В течение года ван дер Верфф работал в Венесуэле, затем стал работать в гербарии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В 1981 году Хендрик стал работать в Ботаническом саду Миссури. В настоящее время ван дер Верфф является куратором и адъюнкт-профессором Университета Миссури в Сент-Луисе. Большая часть публикаций ван дер Верффа посвящена растениям семейства Лавровые. Ван дер Верфф — член Американского общества систематиков растений и Международной ассоциации таксономии растений.

Некоторые научные публикации

Растения, названные в честь Х. ван дер Верффа

Ссылки 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Нидерландов
Ботаники США
Ботаники XX века
Ботаники XXI века